Sinopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Sokratis Sinopoulos (* 1974), griechischer Musiker
 Takis Sinopoulos (1917–1981), griechischer Schriftsteller und Sänger

siehe auch Sinopoli (Begriffsklärung)